Redgrave (Suffolk), plaats in Suffolk

 Personen
 Corin Redgrave (1939-2010), Brits acteur
 Jemma Redgrave (1965), Engels actrice
 Lynn Redgrave (1943-2010), Engels-Amerikaans actrice
 Steve Redgrave (1962), Brits roeier
 Vanessa Redgrave (1937), Engels actrice